Gazzolo ist der Familienname folgender Personen:
 Lauro Gazzolo (1900–1970), italienischer Schauspieler
 Nando Gazzolo (1928–2015), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Virginio Gazzolo (* 1936), italienischer Schauspieler